Лионское восстание — многозначный термин.

Антиякобинское
  — восстание против якобинской диктатуры, подавленное Конвентом.

Восстания ткачей
 
 Лионское восстание (1831)
 Лионское восстание (1834)